

Baladeur numérique 
 MPMan F10, un baladeur numérique sorti en 1998.

Domaine militaire 
 F 10, un sous-marin de la Regia Marina.

Informatique 
 , dixième des touches de fonction d'un clavier d'ordinateur ;
 Fedora10, un système d’exploitation libre et une distribution GNU/Linux communautaire.

Géométrie 
 Décagone, selon l'article Solide de Johnson.

Médecine 
 Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Ferrari F10, une monoplace de Formule 1 conçue par le constructeur italien Ferrari engagée en Championnat du monde de Formule 1 2010.

Transports 
Automobile 
 BMW Série 5 (F10), sixième génération de la BMW Série 5.

Aviation
 Fokker F10, un avion de ligne produit par la compagnie néerlandaise Fokker.

Voir aussi
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres